W Rumunii
 Brateș – gmina w okręgu Covasna
 Brateș – wieś w okręgu Covasna, w gminie Brateș
 Brateș – wieś w okręgu Neamț, w gminie Tarcău